Durchs wilde Kurdistan bezeichnet

 Durchs wilde Kurdistan (Roman), ein Buch von Karl May
 Durchs wilde Kurdistan (Film), einen Film zum gleichnamigen Buch